Cieki w Polsce
 Wrzelowianka – struga, dopływ Wisły
 Wrzelowianka – struga, dopływ Chodelki

Przypisy